Рёльбах:

 Рёльбах — коммуна в Германии.
 Рёльбах (приток Майна) — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Рёльбах (приток Узы) — река в Германии, протекает по земле Гессен.